A Orquestra Nacional de Lyon é uma orquestra francesa baseada em Lyon. O precursor da orquestra foi a A Sociedade dos Grandes Concertos de Lyon (em francês Société des Grands Concerts de Lyon) com Georges Martin Witkowski em 1905. Witkowski permaneceu na sociedade de 1905 até 1943. Jean Witkowski o sucedeu de 1943 até 1953. O primeiro diretor musical da orquestra foi Louis Frémaux, que permaneceu entre 1969 e 1971, em 1971 Serge Baudo tornou-se o diretor musical, permanecendo no cargo até 1986. Emmanuel Krivine serviu como diretor musical de 1987 até 2000. Entre 2000 e 2004, David Robertson foi o diretor musical e desde 2005 o maestro alemão Jun Märkl é o diretor musical.

Diretores Musicais

 Louis Frémaux (1969-1971)
 Serge Baudo (1971-1986)
 Emmanuel Krivine (1987-2000)
 David Robertson (2000-2004)
 Jun Märkl (2005-present)

Ver também

 Lista de orquestras

Orquestras da França